Wertheim steht für:

 Wertheim, Stadt im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Wertheim (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil der Stadt Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg 
 Wertheim (Unternehmen), österreichischer Tresorhersteller
 Wertheim-Konzern, deutscher Kaufhaus-Konzern
 Burg Wertheim, Höhenburg bzw. Burgruine oberhalb der Stadt Wertheim
 Palais Wertheim, Palais im 1. Wiener Gemeindebezirk
 Haus Wertheim (Frankfurt am Main), Bürgerhaus in der Altstadt von Frankfurt am Main
 Wertheim-Meigs-Operation, Operationsverfahren

Wertheim ist der Name folgender Adelsgeschlechter:

 Grafen von Wertheim, mittelrheinisch-fränkisches Adelsgeschlecht
 Löwenstein-Wertheim, deutsches Adelsgeschlecht

Wertheim ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Wertheim (1819–1891), jüdisch-deutscher Kaufmann
 Abraham Carel Wertheim (1832–1897), niederländischer Bankier, Politiker und Philanthrop
 Barbara von Wertheim (1500–1561), Gräfin und Regentin von Wertheim und Breuberg
 Elsa Wertheim (1874–1944), österreichische Schauspielerin
 Ernst Wertheim (1864–1920), österreichischer Gynäkologe
 Franz von Wertheim (1814–1883), österreichischer Industrieller
 Georg Wertheim (1857–1939), deutscher Kaufmann
 Gertrud Wertheim (1867–1927), deutsche Schriftstellerin 
 Geza Wertheim, Luxemburger Tennisspieler

 Jobs Wertheim, eigentlich Johannes Gustaaf Wertheim (1898–1977), niederländischer Bildhauer

 Juliusz Wertheim (1880–1928), polnischer Pianist und Komponist
 Karl Wertheim († 1925), österreichischer Arzt und Sportfunktionär
 Margaret Wertheim (* 1958), australische Wissenschaftsjournalistin
 Maurice Wertheim (1886–1950), US-amerikanischer Bankier und Philanthrop
 Peter Wertheim (auch Peter Wirtheim und Peter Noyen; um 1505–nach 1547), niederländischer Theologe und Pfarrer
 Rosy Wertheim (1888–1949), niederländische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Rupert Wertheim (1893–1933), australischer Tennisspieler
 Rupert Ludwig Ferdinand zu Loewenstein-Wertheim-Freudenberg (1933–2014), deutsch-britischer Bankier und Finanzmanager
 Sophie zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1809–1838), deutsche Prinzessin und Fürstin des Fürstentums Reuß älterer Linie 
 Theodor Wertheim (1820–1864), österreichischer Chemiker
 Ursula Wertheim (1919–2006), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Wertheim ist der Herkunftsname folgender Personen:

 Albrecht von Wertheim († 1421), Bamberger Fürstbischof
 Wilhelm von Wertheim († 1490), Domherr und Generalvikar in Köln

Siehe auch:

 Wertheimber
 Wertheimer
Werthein (Familie)